То́мми Э́лфик (; род. 7 сентября 1987 года, Брайтон) — английский футболист, защитник клуба «Хаддерсфилд Таун». Воспитанник клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».

Клубная карьера 
Элфик является воспитанником молодёжной академии клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». В начале сезона 2005/2006 Элфик был отдан в аренду клубу Южной конференции «Богнор Регис Таун». Вскоре после возвращения из аренды он получил возможность сыграть за основной состав «Брайтона». Его дебют состоялся 10 декабря 2005 года в матче с «Редингом». Летом 2006 года Элфик подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. По итогам сезона 2007/2008 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков «Брайтона».

В конце сезона 2010/2011 Элфик получил серьёзную травму ахилла, потребовавшую проведения двух операций. Несмотря на то, что Томми пропустил весь сезон 2011/2012, руководство «Брайтона» предложило ему в апреле 2012 года подписать новый контракт на один год. Однако уже в августе Элфик покинул «Брайтон», за который провёл 182 матча.

13 августа 2012 года пропустивший из-за травмы 14 месяцев Элфик перешёл в «Борнмут», с которым заключил контракт сроком на три года. В новом клубе он дебютировал 18 августа 2012 года в игре против «Портсмута». Вскоре после своего перехода в «Борнмут» Элфик стал ключевым игроком команды и был назначен капитаном команды. В сезоне 2012/2013 помог своему клубу занять второе место в Первой лиге и выйти в Чемпионшип. В октябре 2014 года Элфик заключил с «Борнмутом» новый контракт на три года.

В сезоне 2014/2015 Элфик помог «Борнмуту» выиграть Чемпионшип и выйти в Премьер-лигу. В том сезоне он начинал в стартовом составе все 46 матчей команды в чемпионате и лишь раз был заменён. В стартовом составе начал Элфик и сезон 2015/2016 в Премьер-лиге, однако в августовском матче с «Вест Хэмом» он травмирован лодыжку. Травма оказалась серьёзной, в октябре была сделана операция. Лишь 30 января 2016 года Элфик вернулся в строй и принял участие в матче Кубка Англии. До апреля он восстанавливался и набирал форму и в конце сезона, начав снова выходить в стартовом составе «Борнмута», помог команде сохранить место в Премьер-лиге.

20 июня 2016 года «Астон Вилла», вылетевшая накануне из Премьер-лиги, договорилась с «Борнмутом» о приобретении Элфика за 3 млн фунтов. С новым клубом Томми заключил контракт на три года. Он стал первым приобретением Роберто Ди Маттео на посту главного тренера бирмингемского клуба. В новой команде Элфик сразу получил капитанскую повязку.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Богнор Регис Таун»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»